Геконоподібні (Gekkota) — інфраряд лускатих плазунів. У ньому об'єднані родини геконові (Gekkonidae), австралійські лусконоги (Pygopodidae), хробакоподібні ящірки (Dibamidae), а також деякі викопні таксони. Одним з ранніх представників геконоподібних є ящірка Ardeosaurus brevipes, рештки якої були знайдені в пісковикових відкладеннях юрського періоду в Баварії.

Спільною рисою геконоподібних є каріотип, відрізняється від інших ящірок, та особливий м'яз в районі вуха. У більшості випадків відсутня вилична дуга. Язик м'язистий, товстий і не роздвоєний.

У складі геконоподібних на сьогодні відомо понад 1000 видів у приблизно 100 родах. Численні види, що активні ночами, деякі здатні перегукуватися за допомогою звуків.

Родинні зв'язки 

Також у склад геконоподібних входить вимерлий рід †Cretaceogekko

Гекони
Ящірки
Таксони, описані Жоржем Кюв'є